E131 peut désigner :
 E131, numéro E du bleu patenté V, un colorant alimentaire ;
 JR East série E131, un type de rames automotrices japonaises.